Півник — зменшено-пестлива форма до слова півень.
 «Півник» — великоднє яйце від Карла Фаберже.
 Півник васильківської майоліки — символ стійкості під час російського вторгнення в Україну (2022)

Див. також 
 Півники
 Казка про котика і півника — українська казка
 «Казка про золотого півника» — віршована казка О. С. Пушкіна
 «Золотий півник» — опера М. А. Римського-Корсакова за казкою Пушкіна

Посилання